Die Abkürzung NNP steht für:

 New National Party 
 Nassauische Neue Presse
 Net National Product, siehe Nettoinlandsprodukt

NNP